

Film
The Swamp – film del 1921 diretto da Colin Campbell
The Swamp – cortometraggio del 2014 diretto da Theo Linder

Televisione
The Swamp – episodio del 1957 della serie tv On Camera